Konjsko je lahko:
 Konjsko, Boštanj (Slovenija) 
 Konjsko, Vojnik (Slovenija)
 Konjsko, Karlobag (Hrvaška)
 Konjsko, Klis (Hrvaška)